Escuque peut désigner :

Toponymes

Escuque : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo ;
 Escuque : chef-lieu de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo ;
 Escuque : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme